Kamenica (školjka)
 Kamenice (porodica), porodica iz reda Školjkaša, latinski Ostreoida

Naselja u BiH:
 Kamenice (Jajce, BiH), naselje u općini Jajce
 Kamenice (Breza, BiH), naselje u općini Breza

Vidi i:
 Kamenica (razdvojba)